Сезон 1973/74 стал для «Манчестер Юнайтед» 72-м сезоном в Футбольной лиге и 29-м сезоном подряд в высшем дивизионе чемпионата Англии.

В первом полном сезоне под руководством Томми Дохерти команда завершила сезон на 21-м месте и выбыла во Второй дивизион (впервые с 1938 года).

Джордж Бест вернулся в команду после своего «изгнания» в предыдущем сезоне. 1 января 1974 года он в последний раз сыграл за «Манчестер Юнайтед» в матче против «Куинз Парк Рейнджерс». После этого он не явился на тренировку, и Дохерти отстранил его. По окончании сезона Бест покинул команду.

В этом сезоне Дохерти назначил штатным исполнителем пенальти вратаря Алекса Степни. Степни реализовал два одиннадцатиметровых удара.

Перед последним туром чемпионата «Юнайтед» сохранял шансы на то, чтобы остаться в высшем дивизионе только в случае побед в матче против «Манчестер Сити» и в перенесённом матче против «Сток Сити», при этом конкуренты должны были потерять очки. Однако «Юнайтед» проиграл оба своих матча, а конкуренты очки набрали, поэтому «Юнайтед» вылетал даже в случае победы в своих матчах.

Победный гол в предпоследнем матче сезона против «Манчестер Сити» забил бывший игрок «Юнайтед» Денис Лоу. Гол он забил пяткой на 81-й минуте встречи. Лоу не отмечал забитый мяч и вскоре был заменён. После этого на поле выбежали болельщики «Манчестер Юнайтед», и на 85-й минуте матч был остановлен. Однако Футбольная лига решила не назначать переигровку и оставила результат матча в силе (0:1 в пользу «Сити»).

В этом сезоне Футбольная лига увеличила количество выбывающих команд с двух до трёх. Поэтому зачастую встречающиеся утверждения о том, что «Манчестер Сити» или Денис Лоу «отправили» «Юнайтед» во Второй дивизион, являются некорректными. В действительности «Юнайтед» потерял математические шансы на сохранение в высшей лиге после победы «Бирмингем Сити» над «Норвич Сити» и ничьей между «Вест Хэм Юнайтед» и «Ливерпулем», так как даже две победы (за одну победу тогда давали два очка) не позволяли «Юнайтед» догнать «Бирмингем» и «Вест Хэм». Победа «Сити» вкупе с победой «Саутгемптона» над «Эвертоном» означала, что «Юнайтед» завершит сезон на 21-м месте, и покинул бы высший дивизион даже по прежней системе с двумя выбывающими командами.

Первый дивизион

Итоговая турнирная таблица

Кубок Англии

Кубок Футбольной лиги

Статистика игроков 

В графе «Игры» указаны выходы в стартовом составе, после знака + указаны выходы на замену. В графе «Голы» после знака − указаны пропущенные мячи (для вратаря).

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1973/74 на сайте StretfordEnd.co.uk 

1973/1974
Манчестер Юнайтед